Guli steht für:
 Guli (Changshu), Großgemeinde in der Volksrepublik China
 Guli Danda, indisches Straßenspiel
 Guli (Oroqenisches Autonomes Banner), Gemeinde in der Volksrepublik China
 Guli (Inguschetien), Dorf in der Republik Inguschetien in Russland
 Guli (Nordossetien-Alanien), Dorf in der Republik Nordossetien-Alanien in Russland
 Guli (Berg), Berg in der Schweiz

Guli ist der Familienname folgender Personen:
 Natalja Wladimirowna Guli (* 1974), russische Kanutin 
 Qin Guli (ca. 470–400 v. Chr.), chinesischer Philosoph

Siehe auch:
 Gulli
 Gully
 Guilly